Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1989 war die dritte Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand in der isländischen Hauptstadt Reykjavík statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.

Weltmeister wurde der Ire Ken Doherty durch einen 11:5-Sieg im Finale gegen den Engländer Jason Ferguson.

Finalrunde

Quellen 

1989
Snookerveranstaltung 1989
Sportveranstaltung in Reykjavík
Billardturnier in Island